Зефір (кондитерський виріб) — цукристі кондитерські вироби, отримують збиванням фруктово-ягідного пюре з цукром і яєчним білком;
 Зефір (міфологія) () — син Астрея й Еос, брат Борея й Нота, бог західного вітру, що починав віяти навесні й досягав кульмінації влітку.
 Зефір (тканина) — вид тонкої бавовняної тканини для пошиття білизни;
 Зефір — легкий або західний вітер.

Див. також 
 QinetiQ Zephyr — серія британських надлегких експериментальних БПЛА на сонячних батареях.